Elasmosauridae — викопна родина плезіозаврів. Мали дуже довгі шиї й малі черепи. Набули поширення у пізній крейді, існували аж до крейдового вимирання. Рештки знайдені на всіх континентах.

Кладограма еласмозаврових згідно Hone, 2020:

Примітки 

Плезіозаври
Вимерлі родини плазунів